Mesquitela (Almeida) - freguesia no concelho de Almeida, Portugal
 Mesquitela (Celorico da Beira) - freguesia no concelho de Celorico da Beira, Portugal
 Mesquitela (Mangualde) - freguesia no concelho de Mangualde, Portugal
 Conde de Mesquitela - título nobiliárquico Português de Conde da Mesquitela

Desambiguação